Menachem ist ein jüdischer männlicher Vorname, der auch als Familienname vorkommt.

Varianten 
Menahem, Mendel (Koseform)

Etymologie 
Der hebräische Personenname  „Menahem“ ist die Kurzform eines Nominalsatznamens, dessen Subjekt (und zugleich theophores Element) ausgefallen ist. Prädikat ist ein Aktivpartizip von der Verbwurzel  im Pi‘‘el mit der Bedeutung „trösten“ in diesem Stamm. Der Name lässt sich daher als „(Gott) ist Tröster“ übersetzen. Ebenso ließe sich der Name auch als Einwortname analysieren (mit der Bedeutung „Tröster“), dies ist hier aber weniger wahrscheinlich, da das Verb  auch in anderen Namen mit einem göttlichen Subjekt verbunden ist (vgl. ). Die Septuaginta gibt den Namen als Μαναημ Manaēm wieder, die Vulgata als Manahem.

Namensträger

Vorname 
 Menachem Ariav (1929–2017), israelischer Politiker
 Menachem Avidom (1908–1995), israelischer  Komponist
 Menachem Begin (1913–1992), Ministerpräsident und Außenminister Israels
 Menachem Birnbaum (1893–1944?), österreichischer Buchkünstler, Porträtzeichner und Buchillustrator
 Menachem Hacohen (* 1932), israelischer Rabbiner, Politiker und Schriftsteller
 Menachem Kipnis (1878–1942) war Sänger, Kritiker und Fotograf, Sammler von jiddischen Liedern
 Menachem Mendel von Kotzk (der Kotzker Rebbe; 1787–1859), chassidischer Rabbiner  
 Menachem Mendel Lefin (1749–1826), hebräischer Schriftsteller
 Menachem Magidor (* 1946), israelischer mathematischer Logiker
 Menachem Masus (* 1955), israelischer Jurist
 Menachem Pinkhof (1920–1969), deutsch-jüdischer Widerstandskämpfer während des Zweiten Weltkrieges
 Menachem Porusch (1916–2010), ultraorthodoxer Rabbiner und israelischer Politiker
 Menachem ben Benjamin Recanati, Kabbalist in Italien an der Wende vom 13. zum 14. Jahrhundert
 Menachem ben Salomo (genannt: ha-Me´iri – * 1249; † 1316 oder 1306), jüdischer Gelehrter und Talmud-Experte in Südfrankreich
 Menachem ben Saruq (auch Menahem b. Saruk etc.; * ca. 920 in Tortosa; gest. ca. 970), spanisch-jüdischer Philologe und Dichter
 Menachem Ben-Sasson (* 1951), israelischer Historiker und Politiker
 Menachem Savidor (1917–1988), israelischer Politiker, zeitweise Präsident der Knesset
 Menachem Mendel Schneersohn (1789–1866; auch: Zemach Zedek), orthodoxer Rabbiner
 Menachem Mendel Schneerson (1902–1994), Rebbe der Chabad-Bewegung
 Menachem Ussishkin (1863–1941), Zionist und Präsident des Jüdischen Nationalfonds (JNF)
 Menachem Mendel von Witebsk (um 1730–1788), chassidischer Führer in Witebsk und Tiberias

Zwischenname 
 Arthur Menachem Hantke (1874–1955) – deutsch-israelischer zionistischer Verbandsmanager
 Pinchas Menachem Joskowicz (1924–2010), israelisch-polnischer Rabbiner, von 1988 bis 1999 Oberrabbiner von Polen
 Elasar Menachem Schach (1898–2001), ultraorthodoxer Rabbiner in Israel

Familienname 
 Abraham Bar Menachem (1912–2017), israelischer Journalist
 Eli Ben-Menachem (* 1947), israelischer Politiker

Abgeleitete Form:
 Steven Mnuchin (* 1962), US-amerikanischer Investor und Politiker

Siehe auch 
 Menahem (Name)
 Menuhin

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Hebräischer Personenname